Hank Thompson kan verwijzen naar:

Hank Thompson (basketbalspeler) (1925–1969).
Hank Thompson (musicus) (1925–2007), Amerikaans countryzanger en songwriter.